Il doppio del torneo di tennis Amarillo Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Hill e Brian MacPhie che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Michael Sell 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Michael Hill /  Brian MacPhie (Campioni)

 Marcos Ondruska /  Eric Taino (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Michael Sell (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Amarillo Challenger 2000